Schmuckschildkröte heißen:
 die Buchstaben-Schmuckschildkröten (Trachemys)
 darunter die Nordamerikanische Buchstaben-Schmuckschildkröte
 die Echte Schmuckschildkröten (Pseudemys)